De grajiske Alper (italiensk: Alpi Graie; fransk: Alpes Grées) er en bjergkæde i den vestlige del af Alperne. Bjergkæden ligger i Frankrig (Savoie), Italien (Piemonte, Aostadalen) og Schweiz (i det vestlige Valais). Dalene Col Ferret og Dora Baltea ligger mellem bjergkæden og Wallis-Alperne, mens De cottiske Alper ligger på anden side af Col du Mont Cenis og Dauphiné-Alperne på den anden side af Maurienne-dalen. Chablais ligger mod nordvest.

De grajiske Alper kan inddeles i fire grupper:

 Mont Blanc-gruppen (nord for Lille St. Bernard-passet)
 Den centrale gruppe (vandskellet mellem Lille St. Bernard-passet og Col du Mont Cenis)
 Den vestlige eller franske gruppe
 Den østlige eller italienske gruppe

I den vestlige gruppe ligger Vanoise nationalpark; i den østlige gruppe ligger nationalparken Gran Paradiso.

På den franske side af De graiiske Alper løber vandet ud i floderne Isère (Tarentaise-dalen) og dens biflod Arc (Maurienne-dalen), og i floden Arve i Arve-dalen. På den italienske løber vandet ud i floderne Dora Baltea, Orco og Stura di Lanzo, alle bifloder til Po.

Bjergtoppe 
De største bjergtoppe i De grajiske Alper er:

Mont Blanc-massivet

Den centrale gruppe

Den østlige gruppe

Den vestlige gruppe

Bjergpas 
De største bjergpas i De grajiske Alper er vist i tabellen under. Gruppen, som passet ligger i, er markeret med med MB for Mont Blanc-gruppen, C for Den centrale gruppe, Ø for Den østlige gruppe, og V for Den vestlige gruppe .

Kildehenvisninger

Eksterne henvisninger 

Grajiske Alper
Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes